

Italia

Friuli-Venezia Giulia 
Chiesa dei Santi Nicolò e Rocco a Belgrado di Varmo (UD)

Veneto 
Chiesa dei Santi Nicolò e Rocco a Villa del Bosco di Correzzola (PD)